Peperoni steht für:

 Paprika, Gewürz- und Gemüsepflanze
 Gemüsepaprika, in der Schweiz unter diesem Begriff verstandene nicht scharfe Sorte
 Cabanossi, eine Rohwurstsorte